Uprising () — шестой студийный альбом шведской дэт-металлической группы Entombed, выпущен в 2000 году на лейбле Metal-Is.

Об альбоме
Uprising был записан на Das Boot Studios продюсером Nico Elgstrand.

Композиции «Superior», «The Only Ones» and «Words» были записаны в июне 2000 года и переизданы в качестве бонус-треков в эксклюзивном издании в США.

Список композиций 
 «Seeing Red» — 3:29
 «Say It in Slugs» — 4:46
 «Won’t Back Down» — 3:12
 «Insanitys Contagious» — 2:51
 «Something out of Nothing» — 3:13
 «Scottish Hell» — 3:08
 «Time Out» — 4:00
 «The Itch» — 4:22
 «Year in Year Out» — 2:39
 «Returning to Madness» — 3:15
 «Come Clean» — 2:52
 «In the Flesh» — 6:04
 «Superior» *
 «The Only Ones» *
 «Words» *

Участники записи 
Jörgen Sandström - бас-гитара
Peter Stjärnvind - ударные
Alex Hellid - гитара
Uffe Cederlund - орга́н, гитара, маракас (песня 4)
Lars Göran Petrov - вокал

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома 
 Uprising на discogs.com 
 Amazon.com entry

Альбомы Entombed